Le terme ligne 128 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 128 de la société nationale des chemins de fer belges
 Ligne 128 des chemins de fer slovaque

Voir aussi 
  

128